Lac Crescent peut désigner :
 Lac Crescent, un lac de l'État de Californie, aux États-Unis ;
 Lac Crescent, un lac de l'État de l'Oregon, aux États-Unis.
 Lac Crescent, un lac de l'État de Washington, aux États-Unis.